Ernst-Barlach-Museum steht für:
 Ernst-Barlach-Museum Ratzeburg, ein Künstlermuseum mit Werken Barlachs
 Ernst-Barlach-Museum Wedel, ein Künstlermuseum mit Werken Barlachs in dessen Geburtshaus

Siehe auch:
 Ernst-Barlach-Gesellschaft Hamburg, Betreiber der Museen in Ratzeburg und Wedel
 Ernst-Barlach-Haus, Kunstmuseum im Hamburger Jenischpark
 Ernst-Barlach-Stiftung, Güstrow